Министерство энергетики Грузии отвечает за регулирование деятельности в энергетическом секторе Республики Грузия. Министерство возглавляет Илья Элошвили.

Структура 

Министерство возглавляет министр энергетики, который назначается президентом Грузии. Пять заместителей министра подчиняются непосредственно министру. Основными функциями Министерства являются растущие возможности для максимального использования имеющихся ресурсов энергии в стране и диверсификации поставок энергоносителей, импортируемых из других стран, совершенствование и модернизация электроснабжения путём усиления гидроэнергетического потенциала Грузии; реконструкции существующих и строительство новых энергоблоков станций и транспортной инфраструктуры природного газа, развитие альтернативных источников энергии, улучшение инфраструктуры для принятия страны надежным транзитным пунктом для региональных энергетических проектов и т. д.

Благодаря усовершенствованиям, в последние годы Грузия стала главным экспортером электроэнергии в регионе, экспортируя 1300 млн кВт · ч в 2010 году. Гидроэлектростанции Грузии производят 80-85% электроэнергии, расходуемой в пределах страны, оставшиеся 15-20% производится тепловыми электростанциями. По словам властей, до сих пор Грузия эксплуатировала только 18% ресурсного потенциала гидроэнергетики.

Ссылки 

Министерства Грузии
Грузии